

Persone 
 Bertrand de La Tour (1265 circa-1332 o 1333) – cardinale francese
 Enrico de la Tour-du-Pin (1296-1328) – vescovo francese
 Ghigo VIII de la Tour-du-Pin (1309-1333) nobiluomo francese
 Giovanni III de La Tour d'Auvergne (1467-1501) – nobiluomo francese
 Maddalena de La Tour d'Auvergne (1498-1519) – nobildonna francese
 Isabelle de la Tour (1535-1609) – nobildonna francese
 Enrico de La Tour d'Auvergne (1555-1623) – nobiluomo francese
 Georges de La Tour (1593-1652) – pittore francese
 Marie de La Tour d'Auvergne (1601-1665) – nobildonna francese
 Frédéric Maurice de La Tour d'Auvergne (1605-1652) – militare francese
 Henri de La Tour d'Auvergne, visconte di Turenne (1611-1675) – militare francese
 Godefroy Maurice de La Tour d'Auvergne (1636-1721) – nobiluomo francese
 Emmanuel Théodose de La Tour d'Auvergne de Bouillon (1643-1715) – cardinale francese
 Henri-Osvald de la Tour d'Auvergne de Bouillon (1671-1747) – cardinale e arcivescovo francese
 Louis Henri de La Tour d'Auvergne (1679-1753) – nobiluomo francese
 Béat François Placide de la Tour-Châtillon de Zurlauben (1680 circa-1770) – militare svizzero
 Béat Louis de la Tour-Châtillon de Zurlauben (1680 circa-1730) – militare svizzero
 Emmanuel Théodose de La Tour d'Auvergne (1688-1730) – nobiluomo francese
 Frédéric Maurice Casimir de La Tour d'Auvergne (1702-1723) – nobiluomo francese
 Maurice Quentin de La Tour (1704-1788) – pittore francese
 Charles Godefroy de La Tour d'Auvergne (1706-1771) – nobiluomo francese
 Maria Henriette de La Tour d'Auvergne (1708-1728) – nobildonna francese
 Béat Fidèle Antoine Jean Dominique de la Tour-Châtillon de Zurlauben (1720-1799) – militare e storico svizzero
 Anne Marie Louise de La Tour d'Auvergne (1722-1739) – nobildonna francese
 Jean-Paul Spesoller de La Tour, de Latour o Delatour (prima del 1724-1789) – tenore francese
 Marie Louise de La Tour d'Auvergne (1725-1793) – nobildonna francese
 Godefroy de La Tour d'Auvergne (1728-1792) – nobiluomo francese
 Marie Charlotte de La Tour d'Auvergne (1729-1763) – nobildonna francese
 Théophile-Malo de La Tour d'Auvergne-Corret (1743-1800) – militare e storico francese
 Jacques Léopold de La Tour d'Auvergne (1746-1802) – nobiluomo francese
 Louis Brion de la Tour (1756-1823) – cartografo francese
 Charles César de Fay de La Tour-Maubourg (1757-1831) – militare e politico francese
 Hugues-Robert-Jean-Charles de La Tour d'Auvergne-Lauraquais (1768-1851) – cardinale francese
 Marie Victor Nicolas de Fay, marchese de La Tour-Maubourg (1768-1850) – militare francese
 René de La Tour du Pin (1834-1924) – politico e militare francese
 Frances de la Tour (1944) – attrice britannica
 Andy de la Tour (1948) – attore e sceneggiatore britannico

Storia 
 Casato di La Tour d'Auvergne – famiglia nobiliare francese
 Sallier de la Tour – famiglia nobiliare savoiarda e italiana

Pagine correlate 
La Tour – pagina di disambiguazione
Tour (disambigua) – pagina di disambiguazione